Fallet kan syfta på:

 Fallet (bok) –  en självbiografisk bok från 2021 av Ann Heberlein
 Fallet (roman) – en roman från 1956 av Albert Camus, originaltitel La Chute
 Fallet (roman av Michael Connelly) – en kriminalroman från 2011 av Michael Connelly, originaltitel The Drop
 Fallet (TV-serie) – en svensk TV-dramatisering av uppmärksammade rättsfall i Sverige under 2000-talet
 Fallet (TV-serie, 2017) − en svensk kriminalserie från 2017 sänd på SVT

Orter 
 Fallet, Hedesunda – en by i Hedesunda socken, Gästrikland
 Fallet, Nora – en by i Nora socken, Uppland
 Fallets fornby – en ödegård i Tingstäde socken, Gotland